Спина́ — многозначный термин.

 Спина — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Фамилия 
 Спина, Мария Грация (род. 1936) — итальянская актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
 Спинка